Die Abkürzung HID steht für:

 Human Interface Device, eine Geräteklasse des USB- bzw. ein Profil des Bluetooth-Standards für Computer, welche Geräte beschreibt, die direkt mit dem Benutzer interagieren.
 High Intensity Discharge, eine Hochdruckentladungslampe (Unterform der Gasentladungslampe).

HID